Кравцова — жіноча форма прізвища Кравцов.

 Кравцова Галина Василівна — заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Кравцова Катерина Едуардівна — українська та російська художниця.
 Кравцова Катерина Іллівна — українська радянська діячка, доярка, новатор сільськогосподарського виробництва. Депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання.
 Меклін (Кравцова) Наталія Федорівна — радянська льотчиця, Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Кравцов
 Кравцова Нива

Примітки 

Білоруські прізвища
Російські прізвища
Українські прізвища
Єврейські прізвища
Жіночі форми прізвищ